The Butcher signifie le boucher en anglais.

Cinéma et télévision
 The Butcher est un long métrage américain réalisé par Edward Gorsuch en 2006.
 The Butcher est un long métrage coréen réalisé par Kim Jin-Won en 2007.
 The Butcher est un court métrage américain réalisé par Joseph A. Garcia en 2007.
 The Butcher est un film américain réalisé par Jesse V. Johnson en 2009.
 The Butcher est un film américain de 2012 avec Jean-Claude Van Damme.

Musique
 The Butcher est une chanson de Leonard Cohen présente sur l'album Songs from a Room sorti en 1969.
 The Butcher est une chanson de Radiohead présente sur l'album The King of Limbs sorti en 2011.

Voir aussi